Contaminación química puede referirse a: 

Al riesgo químico producido por sustancias químicas.
Al uso de un Adulterante.
Al uso de un Agente químico.

Contaminación química